Pilkari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pilkari (vid Stora Rilot, Nagu), Åboland, ö och naturskyddsområde,  (1 ha)
2. Pilkari (vid Käldö, Nagu), Åboland, ö med sjömärke,  (0,2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar